Cebu – wyspa na Filipinach
 Cebu City – miasto na Filipinach
 Cebu – prowincja na Filipinach
 Metro Cebu – obszar metropolitalny
 Cieśnina Cebu
 Archidiecezja Cebu
 Cebu Pacific – filipińska linia lotnicza